Anna Meder (1606-1649), imprimeuse allemande ;
 Johann Gabriel Meder (1729-1800), compositeur allemand ;
 Johann Valentin Meder (1649-1719), compositeur allemand ;
 Rebecca Meder (née en 2002), nageuse sud-africaine ;
 Romain Meder (né en 1978), chef cuisinier français.

Voir aussi 

 Veľký Meder, une ville de Slovaquie.
 Meeder, une commune allemande située en Bavière.